James Walsh (?-1683) est un militaire irlandais naturalisé français.

Biographie 
Ses terres irlandaises ayant été confisquées en 1654 à la suite de l'invasion de l'Irlande par Oliver Cromwell, James Walsh se réfugia d'abord en Écosse puis à Dublin jusqu'à la restauration monarchique et l'avènement de Charles II en 1660. Malgré les promesses du souverain, les terres confisquées aux catholiques ne furent jamais rétrocédées et, ne les ayant jamais complètement récupérées après la restauration de Charles II, il embarque à Kinsale en 1690 sur son navire avec James Stuart, pour l'exil vers la France. Il y reçut sa lettre de naturalité en 1670.

Propriétaire à Port-Louis (Lorient) d'une Presse à sardines acquise en 1677 des descendants de Jean Frollo.

Il eut pour fils Phillip Walsh (1666-1707) qui émigra à son tour en France à la suite du Traité de Limerick et s'installa à Saint-Malo où il épousa sa compatriote Anne White le .

Notes et références 

Date de naissance non renseignée (XVIIe siècle)
Militaire irlandais du XVIIe siècle
Militaire français du XVIIe siècle
James
Décès en 1683